Maicas o Maícas puede referirse a:

 Maicas, localidad y municipio de España.
 Maicas (1951- ), historietista, humorista gráfico y guionista argentino.

 Raúl Carlos Maícas Pallarés (1962 - ), escritor y periodista español.